Ty zh mene pidmanula! () ist eines  der  beliebtesten  Volkslieder  in  der  Ukraine. Die Melodie basiert auf der des ukrainischen Volkslieds Їхав козак за Дунай.

Textinterpretationen und Bedeutung 

Übersetzt bedeutet der Titel soviel wie „Du hast mich reingelegt!“. Es  gibt zahlreiche  Interpretationen  des  Liedes, jedoch gleichen sich die Inhalte. In  allen Texten geht es um einen jungen Mann, dem seine Geliebte ein Treffen verspricht, ihr Wort jedoch nicht hält. Der Jüngling begibt sich täglich (an sieben Wochentagen) an den ausgemachten Treffpunkt, doch das Mädchen erscheint  nicht. Darauf  beklagt sich der junge Mann z. B.: „Hab’ gewartet zwanzig  Stunden; und dich wieder nicht gefunden!“ Die Gebundenheit an Klang und Form macht es schwierig, den Text  wörtlich zu übersetzen. Die Wirkung entfaltet sich nur dann, wenn Inhalt und Form einigermaßen übereinstimmen. In einer anderen Sprache hat der gleiche Inhalt meist eine andere Form. Die deutsche Fassung des Liedtextes, der etwas vom Originaltext abweicht, vermittelt dennoch die Stimmungen oder Emotionen des  Liedes.

Liedtext 
Der deutsche Text ist jedoch nicht eine Übersetzung, sondern ein alternativer Text auf die Melodie des Liedes.

Aufführungen 
Das Lied ist mehrmals von vielen verschiedenen Sängern und Musikgruppen innerhalb und außerhalb der Ukraine vorgetragen worden. Einige der Interpreten, die das Lied in der Öffentlichkeit präsentiert haben:
 Duett „Dva Kolyory“
 Dmytro Hnatyuk
 Sergei Lemeshev
 VIA Gra
 Chor von Michael Turetsky
 Kalevala, Folk-Metal Gruppe aus Russland.
 Natascha Koroljowa
 Feeling B

Weblinks 
 Ukrainische Webseite mit dem Lied
 Deskription von umka.com
 Ty zh mene pidmanula! von «Чорнобривців» auf youtube.com
 Ty zh mene pidmanula! von «Воплів Відоплясова» auf youtube.com

Einzelnachweise 

Musik (Ukraine)
Volkslied
Literatur (Ukrainisch)